Moriel Adriano da Costa (Florianópolis), mais conhecido pelo seu nome artístico Moriel é um músico e compositor brasileiro. É o guitarra base da banda Dazaranha. Também incorpora o personagem Darci nos shows de comédia stand-up.

Biografia 
Moriel iniciou o seu contato com a música aos 15 anos de idade. Integrou um grupo de chorinho junto com os seus irmãos Gazú e Gerry, antes da formação da banda que viria a ser considerada a banda com maior expressão no cenário musical do estado de Santa Catarina, o Dazaranha. Moriel se tornou um dos principais compositores da banda, além da guitarra também toca cavaquinho, violão, berimbau e percussão.

Discografia 
Discografia de Moriel em conjunto com a banda Dazaranha:

Discografia solo de Moriel:

Videografia 
 Dazaranha Ao Vivo (2010) - show ao vivo gravado no Centro Integrado de Cultura, em Florianópolis.

Ligações externas
Dazaranha.com

Membros do Dazaranha
Compositores de Santa Catarina
Naturais de Florianópolis
Cantores de Santa Catarina
Cantores de rock do Brasil
Guitarristas de Santa Catarina
Humoristas de Santa Catarina